USCAR ist die Abkürzung für:

 United States Civil Administration of the Ryukyu Islands, siehe Geschichte der Ryūkyū-Inseln#1945–1972: Ryūkyū unter US-Besatzung
 United States Council for Automotive Research, gegründet 1992 von Chrysler, Ford und General Motors
 US Climate Action Report
 Universidad Católica Santa Rosa, katholische Universität in Venezuela

USCAR